Kahl steht für:
 Kahl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kahl (Fluss), Nebenfluss des Mains in Bayern und Hessen
 Kahl am Main, Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg
 Kernkraftwerk Kahl, deutsches Atomkraftwerk
 Kahl (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Haro Senft aus dem Jahr 1961

kahl steht als Adjektiv für:
 ohne Haare, ohne Laub, leer und schmucklos

Siehe auch:

 Kleine Kahl
 Kaal
 Kal